|-
| 154701 - || || 12 de maig de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154702 - || || 13 de maig de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154703 - || || 13 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154704 - || || 13 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154705 - || || 10 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154706 - || || 14 de maig de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 154707 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154708 - || || 15 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154709 - || 2004 KR || 17 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154710 - || || 18 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154711 - || || 17 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154712 - || || 18 de maig de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154713 - || || 10 de juny de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 154714 - || || 6 de juny de 2004 || Uccle || P. De Cat
|-
| 154715 - || || 13 de juny de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154716 - || || 13 de juny de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154717 - || || 13 de juny de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154718 - || || 15 de juny de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154719 - || || 22 de juny de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 154720 - || || 27 de juny de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 154721 - || || 16 de juny de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154722 - || 2004 NA || 6 de juliol de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 154723 - || 2004 NS || 7 de juliol de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 154724 - || 2004 NU || 7 de juliol de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 154725 - || || 9 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154726 - || || 10 de juliol de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 154727 - || || 12 de juliol de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 154728 - || || 9 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154729 - || || 9 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154730 - || || 9 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154731 - || || 9 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154732 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154733 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154734 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154735 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154736 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154737 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154738 - || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154739 - || || 15 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154740 - || || 14 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154741 - || || 11 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154742 - || || 9 de juliol de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154743 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154744 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154745 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154746 - || || 16 de juliol de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154747 - || || 19 de juliol de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 154748 - || || 20 de juliol de 2004 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 154749 - || || 3 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154750 - || || 3 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154751 - || || 3 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154752 - || || 5 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154753 - || || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154754 - || || 6 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 154755 - || || 6 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 154756 - || || 6 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 154757 - || || 6 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 154758 - || || 6 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 154759 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154760 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154761 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154762 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154763 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154764 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154765 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154766 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154767 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154768 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154769 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154770 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154771 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154772 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154773 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154774 - || || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154775 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154776 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154777 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154778 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154779 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154780 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154781 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154782 - || || 6 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154783 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154784 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154785 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154786 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154787 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154788 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154789 - || || 9 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154790 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154791 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154792 - || || 5 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154793 - || || 6 d'agost de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 154794 - || || 7 d'agost de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 154795 - || || 8 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154796 - || || 8 d'agost de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 154797 - || || 9 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154798 - || || 9 d'agost de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 154799 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 154800 - || || 10 d'agost de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
|}

4